De Nieuwe (niederländische für „Die Neue“) bezeichnet folgende Zeitungen und Magazine:
 De Nieuwe (Niederländische Zeitung), eine niederländische Zeitung mit erfundenen Meldungen, siehe deutsche Ausgabe Neue Spezial
 De Nieuwe (Flämische Zeitung), eine von 1964 bis 1984 erschienene flämische Zeitung